Михаил Крапивин:
 Крапивин, Михаил Вольевич (род. 1949) — советский и российский артист балета, Заслуженный артист РСФСР, Народный артист России.
 Крапивин, Михаил Матвеевич (род. 1936) — полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Крапивин, Михаил Юрьевич (род. 1961) — советский и российский историк, доктор исторических наук, профессор СПбГУ.